Горожа́нкин — русская фамилия. Известные носители:
 Горожанкин, Александр Васильевич (1914—1991) — советский военачальник.
 Горожанкин, Иван Николаевич (1848—1904) — русский ботаник.
 Горожанкин, Игорь Юрьевич (род. 1957) — советский футболист, украинский футбольный арбитр.
 Горожанкин, Николай Яковлевич (1914—2006) — заслуженный работник народного хозяйства Карельской АССР, почётный гражданин Петрозаводска.
 Горожанкин, Юрий Иванович (род. 1938) — советский футболист и тренер.

См. также 
 Горожанкины — дворянский род.